Кызылжулдуз ( — досл. рус. Красная Звезда, ранее Кызылюлдуз) — село в Акмолинской области Казахстана. Относится к городской администрации Кокшетау. Входит в состав Красноярского сельского округа. Код КАТО — 111033300.

География 
Село расположено на правом берегу реки Шагалалы.

Население 
В 1999 году население села составляло 131 человек (68 мужчин и 63 женщины). По данным переписи 2009 года в селе проживало 65 человек (36 мужчин и 29 женщин).

Примечания 

Населённые пункты городской администрации Кокшетау